Breznička kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Breznička (okres Poltár)
 Breznička (okres Stropkov)